Болгарский язык — один из языков национальных меньшинств Украины. По данным всеукраинской переписи населения, 64,2% украинских болгар назвали родным языком болгарский (в Одесской области — 77,8%, Запорожской — 31,8%)

Распространённость 
Родной язык болгар Украины по данным переписей

Свободное владение болгарским языком среди болгар Украины по данным переписей:
 2001 — 76,0%
 1989 — ~80,0%

Районы и города компактного проживания болгар по результатам переписи 2001 года.

Населенные пункты, в которых болгарский язык назвали родным большинство населения.

Болгарский язык является региональным в Болградском районе Одесской области

Образование 
Образование на болгарском языке в 2008/2009 образовательном году

Примечания

Источники 
 Інтерактивна карта поширеності болгарської мови в Україні за переписом 2001 р.

Языки Украины
Болгарский язык